Abraham Teniers – pittore fiammingo
David Teniers il Vecchio (1582-1649) – pittore fiammingo
David Teniers il Giovane (1610-1690) – pittore fiammingo
David Teniers III (1638-1685) – pittore fiammingo
David Teniers IV (1672-1731) – pittore fiammingo